Клавер (, ) — испанская фамилия. Известные носители:
 Клавер, Виктор (род. 1988) — испанский профессиональный баскетболист.
 Клавер, Мелоди (род. 1990) — нидерландская актриса.
 Клавер, Пётр (1580—1654) — святой Римско-Католической Церкви, миссионер и священник из монашеского ордена иезуитов, покровитель Колумбии, рабов и афроамериканцев.

Топоним 
 Клавер — город в Южно-Африканской Республике.